Рето Шеппі (,  27 січня 1991, Горґен) — швейцарський хокеїст, центральний нападник клубу НЛА ЦСК Лайонс. Гравець збірної команди Швейцарії.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав на батьківщині 2008 року виступами за команду ГСК Лайонс.

З 2010 року захищає кольори клубу НЛА ЦСК Лайонс.

13 січня 2014 року Шеппі підписав дворічний контракт, з ЦСК Лайонс.

29 квітня 2016 року «Леви» продовжили контракт із Шеппі на два роки.

21 листопада 2018 року Шеппі продовжив контракт з «левами» ще на два роки.

17 лютого 2021 року Рето погодився продовжити контракт із «левами» на один рік до кінця сезону 2021/22.

Був гравцем юніорської та молодіжної збірної Швейцарії, у складі яких брав участь у 24 іграх.

У складі національної збірної Швейцарії, на головних турнірах світового хокею, провів 42 гри.

Нагороди та досягнення 
 Чемпіон Швейцарії в складі ЦСК Лайонс — 2012, 2014, 2018.

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Примітки

Посилання 
 

швейцарські хокеїсти
Гравці збірної Швейцарії з хокею
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 2018
Хокеїсти «Цюриха»